

Sigle 
 Knowledge Based System – Sistema di Gestione della Conoscenza (Knowledge Management)
 Korean Broadcasting System – radiotelevisione pubblica della Corea del Sud
 Kyoto Broadcasting System – televisione privata giapponese

Codici 
 KBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bo (Sierra Leone)